Зећани могу бити:
 Зећани, становници географске области Зете
 Зећани, становници разних историјских области, као што су:
 Горња Зета (северни, односно унутрашњи део зетске области)
 Доња Зета (приморски, односно јужни део зетске области)
 Зета у доба Војислављевића (од почетка 11. до краја 12. вијека)
 Зета у доба Немањића (од краја 12. до средине 14. вијека)
 Зета у доба Балшића (од средине 14. вијека до 1421. године)
 Зета у доба Лазаревића и Бранковића (од 1421. године до средине 15. вијека)
 Зета у доба Црнојевића (од средине до краја 15. вијека)
 Зета у доба Петровића (од митрополита Данила Петровића до 1916. године)
 Зетска област (административна јединица Краљевине СХС, од 1922. до 1929. године)
 Зетска бановина (бановина Краљевине Југославије, од 1929. до 1941. године)
 Зећани, као навијачи ФК Зета из Голубоваца у Црној Гори

Види још 
 Зета (вишезначна одредница)
 Књажевина Зета (вишезначна одредница)
 Зетска епархија